1960 — одна́ ты́сяча девятьсо́т шестьдеся́т — может означать:

 1960 — натуральное число между 1959 и 1961.
 1960 год — високосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1960 — также известное как рассеянное скопление M36, является рассеянным скоплением в созвездии Возничего.

В литературе 
 1960 год в литературе

В искусстве 
 1960 год в кино
 1960 год в театре
 1960 год в истории изобразительного искусства СССР

В музыке 
 1960 год в музыке

В науке 
 1960 год в науке